NK Osijek er en kroatisk fodboldklub i Osijek, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Titler 
 Kroatisk pokalturnering (1): 1998–99

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer 

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1947